Rhynchobdellida är en ordning av ringmaskar. Rhynchobdellida ingår i klassen gördelmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Rhynchobdellida 110 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Gördelmaskar
Rhynchobdellida